Nonnen kan syfta på:

 Anna Mathilda Nonnen, en svensk porträttmålare
 Emily Nonnen, en engelsk-svensk författare, översättare och konstnär
 Edward Nonnen, en svensk agronom 
 Fanny Nonnen, en svensk målare
 John Nonnen, en svensk affärs- och industriman